Závěr může být:

 závěr – část palné zbraně
 uzávěr
 hradlový závěr – součást elektromechanického železničního zabezpečovacího zařízení
 výměnový závěr – součást výhybky, mechanismus, který zajišťuje jazyk výhybky v předepsané poloze
 okluze – překážka proudu vzduchu při artikulaci závěrových hlásek nebo mlaskavek 

 důsledek – konkluze hilbertovsky odvozená z výchozích tvrzení (premis) jako jejich logická konsekvence
 závěr (psychologie) – osobní názor či postoj vytvořený na podkladě osobních zkušeností, poznání nebo i praxe
 závěry – shrnutí a rekapitulace výsledků jednání či schůze (např. Závěry XVI. sjezdu KSČ)
 závěrečné pole presbytáře, jenž je obvykle orientován k východu. Pokud tomu tak je, pak se jedná o nejvýchodnější pole presbytáře kostela. (architektura)
 mostní závěr (dilatační závěr) – mostní vybavení, které umožňuje plynulý přejezd vozidel z komunikace na mostní konstrukci při zachování možnosti pohybu v důsledku dilatace konstrukce
 uzavřená (často koncová) část entity
 epilog – poslední část stati, závěr, doslov

Související články 
 uzávěrka
 závěrka

Externí odkazy